

Sigle 
 Movement Reference Number –  Numero di riferimento del movimento, identificativo di un'operazione di transito in Europa ed Extra CEE.
 Movimento di Responsabilità Nazionale, movimento politico nato il 9 dicembre 2010 ad opera dei deputati Massimo Calearo, Bruno Cesario (fuoriusciti dal Partito Democratico prima e da Alleanza per l'Italia poi) e Domenico Scilipoti (ex Italia dei Valori).

Codici 
 MRN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Morganton (Stati Uniti)
 mrn – codice ISO 639-3 della lingua cheke holo